PIWIL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 852 амінокислот, а молекулярна маса — 96 589.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, диференціація клітин, сперматогенез, РНК-залежне заглушення генів, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

РНК-інтерференція